Tage Petersen er navnet på flere personer:
 Tage Petersen (Waffen-SS-medlem) – dansk medlem af Waffen-SS under 2. verdenskrig
 Tage Petersen (politiker) – dansk politiker, regionsrådsmedlem